Francisco Valdés puede referirse a:

Francisco de Valdés, soldado de los tercios españoles durante la segunda mitad del .
Francisco Valdés Arriola (1788-1864), militar español.
Francisco Valdés Vergara (1854-1916), historiador, diplomático, intendente, ministro de hacienda, diputado y senador chileno
Francisco Valdés Nicolau (1892-1936), escritor español.
Francisco Valdés Subercaseaux (1908-1982), prelado chileno, obispo de Osorno.
Francisco Valdés Muñoz (1943-2009), futbolista chileno.
Francisco Valdés Basaguren, pelotari mexicano.